Sedeño peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonio Sedeño (-1538), conquistador espagnol et gouverneur de Trinitad ;
 Antonio Sedeño (1535-1595), jésuite espagnol missionnaire en Nouvelle-Espagne et aux Philippines ;
 Alfonso Lasso y Sedeño (-1599), archevêque de Cagliari ;
 Ana María Sedeño y de Guadiel (), épouse du général espagnol Antonio de Villarroel ;
 Enrique Sánchez Sedeño (1857-1918), architecte espagnol ;
 Ena Sedeño (1899-1966), actrice espagnole ;
 Juan Manuel Fanjul Sedeño (1914-1989), homme politique espagnol ;
 Eulalia Pérez Sedeño (1954-), philosophe espagnole
 Luz Amable Sedeño García (), clarinestiste espagnole

Patronyme espagnol